Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились 2 (предварительные заплывы и полуфиналы) и 3 августа (финал) в Палау Сан Жорди, Барселона (Испания). В них приняли участие 106 спортсменов из 98 стран.

Рекорды

Отборочные заплывы

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Предварительные заплывы  (PDF)
 Полуфиналы  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013